Via Cristoforo Colombo – strada di Napoli
 Via Cristoforo Colombo – strada di Roma